Рудаково — топоним в России и Белоруссии.

В России 
 Рудаково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Рудаково — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Рудаково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Рудаково — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Рудаково — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Рудаково — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Рудаково — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Рудаково — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Рудаково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Рудаково — деревня в Бологовском районе Тверской области.

В Белоруссии 
 Рудаково — биологический заказник в Мядельском районе Минской области.
 Рудаково — озеро в Мядельском районе Минской области.